Pallavicini puede referirse a :

Personas
 Antonio Pallavicini Gentili (1442-1507), eclesiástico genovés, obispo y cardenal.
 Guido Pallavicini, el primer marqués de Bodonitsa en la Grecia franca.
 Isabel Pallavicini, marquesa de Bodonitsa desde 1278. 
 Tomás Pallavicini, marqués de Bodonitsa tras una sucesión disputada en 1286.
 Alberto Pallavicini, quinto marqués de Bodonitsa a la muerte de su padre hasta su propia muerte en 1311. 
 Ubertino Pallavicini, hijo y sucesor de Guido como margrave de Bodonitsa en 1237.

Otros
 Palacio Pallavicini-Rospigliosi, palacio situado en Roma, en colina del Quirinal.
 Paso Ingeniero Ibáñez-Pallavicini, paso de frontera entre la República Argentina y la República de Chile.